

Patronyme 
 Anett Fiebig (né en 1961) est une nageuse est-allemande.
 Frederic Fiebig (1885-1953) est un peintre letton.
 Heinz Fiebig (1897-1964 ) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Martin Fiebig (1891-1947) est un General der Flieger allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Udo Fiebig (1935-2022), théologien et homme politique allemand .